{{desambiguació|Fedre '' (Phaedrus) ''}}
 Fedre o Gai Juli Fedre, poeta iàmbic grec que va viure al segle I.
 Fedre (filòsof), filòsof epicuri, contemporani i amic de Ciceró.
 Fedre (diàleg)''', obra de Plató.